Quarto puede referirse a:

Municipios de Italia (comune en italiano)
Quarto, comune en la Ciudad metropolitana de Nápoles;
Quarto d'Altino, comune en la Provincia de Venecia.

Cuartos o fracciones (quartiere en italiano)
Quarto Chilometro, en el comune de Colleferro (RM);
Quarto d'Asti, en el comune de Asti;
Quarto Inferiore, en el comune de Granarolo dell'Emilia (BO)
Quarto Cagnino, en el comune de Milán;
Quarto dei Mille, en el comune de Génova, del que partió en mayo del 1860 la Expedición de los Mil, conducida por Giuseppe Garibaldi;
Quarto Oggiaro, en el comune de Milán.

Juego de mesa
Quarto (juego)